Pensacola (Florida), ciutat dels Estats Units.
 Pensacola (Oklahoma), població dels Estats Units.
 West Pensacola, població dels Estats Units de l'estat de Florida.
 Batalla de Pensacola (1781).